Krateraspis är ett släkte av mångfotingar. Krateraspis ingår i familjen storhuvudjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storhuvudjordkrypare
Krateraspis